Walter Behrens (ur. 1902, zm. 1962) – niemiecki chemik i statystyk, odkrywca (niezależnie od Ronalda Fishera) problemu Behrensa-Fishera oraz rozkładu Behrensa-Fishera.

Bibliografia 
 Walter Behrens

Niemieccy chemicy
Niemieccy statystycy
Urodzeni w 1902
Zmarli w 1962